Anna Veith (rođ. Fenninger),  (Hallein, 18. lipnja 1989.) je austrijska alpska skijašica. 

Višestruka je svjetska juniorska prvakinja, osvajala je zlata u super-veleslalomu, kombinaciji i veleslalomu. Do sada u svjetskom kupu ima petnaest pobjeda. Na Zimskim olimpijskim igrama 2014. u Sočiju osvojila je zlatnu medalju u superveleslalomu i srebro u veleslalomu. U sezoni 2014./15. u samoj završnici je pobjedom u veleslalomu osvojila veliki kristalni globus ispred glavne konkurentice, Slovenke Tine Maze koja je završila na trećem mjestu veleslalomske utrke, što joj je donijelo drugo mjesto u ukupnom poretku.

Pobjede u Svjetskom kupu

Sezone poredak

Vanjske poveznice 
 Anna Fenninger 
 Klub navijača Anne Fenninger

Austrijski alpski skijaši
Svjetski prvaci u alpskom skijanju
Olimpijski pobjednici u alpskom skijanju